Jurij Alekszejevics Gagarin, szovjet űrhajós, az első ember a világűrben
 Gagarin, város Oroszországban, a Szmolenszki területen, a Gagarini járás székhelye
 Gagarin (Gagarin – en romfartsopera) – Håkon Berge operája (1991)
 Gagarin – 2013-as orosz filmdráma